Ришдорфер — фамилия. Известные носители:
 Ришдорфер, Михал
 Ришдорфер, Рихард